Величко́вські — український козацько-старшинський рід на Чернігівщині.

Засновник роду — Григорій Величковський (*? — після †1687), борзнянський сотник, значковий товариш. Його сини — Василь та Федір Григоровичі — борзнянські протопопи. Їхні діти:

 Іван Васильович (*? — †1762), ніжинський хорунжий і обозний.
 Омелько Васильович (*? — після †1732)
 Григорій Федорович (*? — після †1787)
 Василь Федорович (*бл. 1730 — †1762)
 Єфросинія Федорівна (*? — після †1787)

Фамільний герб 

Існує ще один рід Величковських священиків на Полтавщині.
 Симеон Величковський — знатний і багатий козак.
 Лука Симеонович Величковський — прадід Паїсія-Петра Величковського. Протопоп Полтавський.
 Іван Величковський (пом.1726) — батько Паїсія-Петра Величковського. Був полтавським протопопом. Закінчив Київську Могилянську академію.
 Лаврентій Величковський — ієромонах, намісник Св. Миколаївського монастиря у Пивську.
 Петро Іванович Величковський — (*21 грудня 1722, Полтава — †15 листопада 1794) — український православний старець, аскет, святий.
 Іван Іванович Величковський (пом.1735) — протопоп Полтавський

Український родовід
Українські прізвища
Українські священники
Родовід священників